Джи́н Брю́эр () — американский писатель, автор серии книг «Ка-Пэкс». По образованию биолог, и до того, как стать писателем, занимался научной деятельностью.

В 2001 году вышел фильм «Планета Ка-Пэкс», который является экранизацией первого романа серии «Ка-Пэкс».

Библиография

Серия Ка-Пэкс 
 Ка-Пэкс (K-PAX) (1995)
 На луче света (On a Beam of Light) (2001)
 Миры Прота (Worlds of Prot) (2002)
 Новый гость с созвездия Лира (A New Visitor From The Constellation Lyra) (2007)
 Пришествие Баллоков (K-PAX V: The Coming of the Bullocks) (2014)

Другие произведения 
 Убийство на острове Спрус (Murder On Spruce Island) (2006)
 Несправедливая смерть (Wrongful Death) (2006)
 Бэн и я (Ben and I) (2006)
 Бог Уотсона (Watson’s God) (2007)
 Американский путь. Политически некорректная сатира (The American Way: A Politically Incorrect Satire) (2007)

Нехудожественная литература 
 Создание Ка-Пэкс: или, вы уверены, что хотите быть писателем? (Creating K-PAX: or, Are You Sure You Want To Be A Writer?) (2005)

Примечания

Ссылки 

Писатели США